Die Kategoria Superiore 2011/12 war die 73. offizielle Spielzeit der höchsten albanischen Fußballliga der Männer. Die Saison begann am 10. September 2011 und endete mit der 26. und letzten Runde am 12. Mai 2012.

KF Skënderbeu Korça konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen und gewann damit die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegationsspiele 
Die zehnt- bis zwölftplatzierten Teams der Kategoria Superiore mussten Relegationsspiele gegen die dritt- bis fünftplatzierten Mannschaften der Kategoria e parë (zweithöchste Spielklasse) bestreiten. Während dem FK Tomori Berat und dem KF Apolonia Fier der Klassenerhalt gelang, musste der KS Kamza nach einer Niederlage gegen den KS Besa Kavaja absteigen.

Weblinks 
 Tabellen und Ergebnisse auf kicker.de

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12